dopełnienie (matematyka) – jako pojęcie matematyczne
 dopełnienie (językoznawstwo) – jako część zdania

Zobacz też 
 dopełnienie algebraiczne
 dopełnienie grafu
 dopełnienie Kleene'ego